Берёзовка — село Ульяновского сельского совета Тамалинского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 163 хозяйства, 429 жителей.

География 
Село расположено на речке Вяжли. Расстояние до районного центра пгт. Тамала — 5 км.

История 
Село основано как деревня Лохматовка предположительно в начале XIX века, относилось к Кирсановскому уезду Тамбовской области. Название связывают с переселёнными сюда крестьянами, которые «жили плохо — ходили босыми и в лохмотьях, их называли лохмыты». В 1952 году переименовано в Берёзовку. С 1939 года — центр Берёзовского сельсовета, который был упразднён в 2010 году. Его территория вошла в состав Ульяновского сельсовета.

Численность населения

Улицы 
 Бугровка;
 Комсомольская;
 Крючовка;
 Митрохановка;
 Молодёжная
 Новики;
 Советская;
 Токаревка.

Инфраструктура 
В селе имеется фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания

Ссылки 
 Пензенская область: города, веси, люди…

Населённые пункты Тамалинского района